Saint-Andéol kan syfta på:
 Saint-Andéol, Drôme
 Saint-Andéol, Isère